Владимир Дмитриевич Илюхин (1923—2007) — советский -живописец, портретист и пейзажист. Член СХ СССР (1947). Народный художник Мордовской АССР (1983). Заслуженный художник РСФСР (1983). Народный художник РСФСР (1988).

Биография 
Родился 21 октября 1923 года в селе Починка, Нижегородской области.

С 1937 по 1941 год обучался в Ленинградской средней художественной школе.
  
С 1942 года призван в ряды РККА, и после окончания артиллерийского училища и учебного артиллерийского центра был направлен в действующую армию, участник Великой Отечественной войны, был дважды ранен. В. Д. Илюхин был участником боёв на Карельском и 1-м Украинском фронтах, участник освобождения Праги и штурма Берлина. 24 июля 1944 года был награждён Медалью «За боевые заслуги» и 18 января 1945 года — Орденом Красной Звезды. В 1945 году после окончания войны В. Д. Илюхин в звании старшего техника-лейтенанта был уволен в запас.

С 1937 года В. Д. Илюхин был участником республиканских, всероссийских и всесоюзных художественных выставок. Был одним из организаторов мордовского отделения СХ СССР.

Основные художественные работы В. Д. Илюхина: 1943 год — «Старый дом», 1952 год — «Встреча А. В. Суворова с Ф. Ф. Ушаковым в Севастополе», 1958 год — «Советская улица. Саранск», 1963 год — «Портрет мордовского поэта Никула Эркая», 1970 год — «Темников. Солнечный день», 1972 год — «Портрет жены», «Портрет телятницы Н. А. Косолаповой», 1973 год — «Портрет молодой доярки Ани Пиксиной», 1976 год — «Доярка Е. А. Криворотова» и «Под осенним солнцем», 1980 год — «Весенняя пора», 1982 год — «Новая песня. Участники Кочетовского народного хора», 1983 год — «Солнечный день осени», 1993 год — «Красная Подгора», 1995 год — «Портрет Оли», 1998 год — «Берег Парцы».

Художественные произведения В. Д. Илюхина хранятся в различных российских и зарубежных музеях, галереях и частных собраниях, большинство работ хранится в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи и Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И. Д. Воронина.

В 1947 году В. Д. Илюхин был избран членом Союза художников СССР.

В 1956 году В. Д. Илюхину было присвоено почётное звание Заслуженный деятель искусств Мордовской АССР, в 1983 году — народный художник Мордовской АССР.

В 1983 году В. Д. Илюхин был удостоен Государственной премии Мордовской АССР.

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР В. Д. Илюхину было присвоено почётное звание Заслуженный художник РСФСР, в 1988 году — Народный художник РСФСР.

Умер 16 ноября 2007 года в Саранске.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени (6.04.1985)
 Орден Красной Звезды (18.01.1945)
 Медаль «За боевые заслуги» (24.07.1944)

Звания 
 Народный художник РСФСР (1988 — «за большие заслуги в области искусства»)
 Народный художник Мордовской АССР (1983)
 Заслуженный художник РСФСР (1980)

Премия 
 Государственная премия Мордовской АССР (1983)

Примечания

Литература 
 Художники народов СССР: Биобиблиографический словарь : В 6 т. / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобраз. искусств ; Редкол.: Т. Н. Горина (отв. ред.) и др. — : Т. 4, кн. 1: Елева — Кадышев / Гл. сост. и библиогр. О. Э. Вольценбург ; Авт. ст.: Л. А. Беспалова, С. В. Бутарыгина, Н. М. Воронина и др. — 1983 г. — 591 с.
 Мордовия : Энциклопедия: В 2 т. / [Гл. редкол.: гл. ред. А. И. Сухарев и др.]. — Саранск : Мордов. кн. изд-во, Т. 2: М-Я / Н. М. Арсентьев [и др.]. — 2004 г. — 699 с. — ISBN 5-900029-08-5
 Заслуженный художник РСФСР Владимир Дмитриевич Илюхин : каталог выставки / Союз художников РСФСР, Союз художников Мордовской АССР ; [сост. и авт. вступ. ст. С. М. Червонная]. — : Советский художник, 1980 г. — 32 с.